El Salvador (spanisch „der Erlöser“) bezeichnet:
 El Salvador, einen Staat in Zentralamerika
 El Salvador (Chile), ein Ort in Chile
 El Salvador (Kuba), ein Ort in Kuba
 El Salvador (Guanajuato), ein Ort in Mexiko
 El Salvador (Jalisco), ein Ort in Mexiko
 El Salvador (Zacatecas), ein Ort in Mexiko
 El Salvador City, eine Stadt in der Provinz Misamis Oriental auf den Philippinen
 El Salvador (Quito), eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito

Siehe auch:
 Villa El Salvador
 Salvador